Veronica Cavallar (ur. 12 sierpnia 1983 w Cles) – włoska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu G.S. Fiamme Gialle.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Veronica Cavallar pojawiła się podczas mistrzostwach świata juniorów w Karpaczu w 2001 roku, gdzie zajęła między innymi 41. miejsce w sprincie techniką dowolną. Na mistrzostwach świata juniorów startowała jeszcze w dwóch kolejnych latach, ale również zajmowała odległe pozycje. W 2006 roku brała udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju, zajmując jedenaste miejsce w biegu łączonym na 15 km i osiemnaste na 10 km klasykiem. W Pucharze Świata zadebiutowała 6 grudnia 2003 roku w Dobbiaco, zajmując 48. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła ponad osiem lat później - 10 grudnia 2011 roku w Davos zajęła 29. pozycję na dystansie 15 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadła sezonie 2011/2012, który ukończyła na 85. pozycji. Startowała także w zawodach FIS Marathon Cup, przy czym raz stanęła na podium - 17 grudnia 2006 roku była trzecia we włoskim maratonie La Sgambeda. Najlepszy wynik na mistrzostwach świata osiągnęła na rozgrywanych w 2013 roku mistrzostwach w Val di Fiemme, gdzie zajęła 33. miejsce w biegu łączonym na 15 km. Nigdy nie brała udziału w igrzyskach olimpijskich.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: 85.
 sezon 2012/2013: 100.

Miejsca na podium 
Cavallar nigdy nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonie 2012/2013

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 6.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Włoscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1983